Las siglas OPV pueden hacer referencia, en esta enciclopedia:

a una oferta pública de venta;
a un vehículo pilotado opcionalmente (Optionally Piloted Vehicle);
a un buque patrullero de altura (Offshore Patrol Vessel).

Acrónimos
Siglas